Бир-Лелу (, ) — фактическая временная столица частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) после оккупации Эль-Аюна Королевством Марокко до размещения органов власти САДР в 2008 году в Тифарити. Административный центр 5-го военного региона САДР, а в гражданское время — центр округа (, ) Бир-Лелу в вилайете Смара. В городе находятся амбулатория, школа и мечеть.

Название «Бир-Лелу» в переводе с магрибского арабского языка означает «колодец с пресной водой». Современная стандартная арабская транскрипция слова: «bir al Halou» (بئر الحلو).

История 
Сахарская Арабская Демократическая Республика с изгнанным правительством, ранее находившимся в Тиндуфе (Алжир) управляла Бир-Лелу в качестве временной столицы САДР до тех пор, пока её столица Эль-Аюн находится под контролём Марокко.

В ночь на 27 февраля 1976 года в Бир-Лелу первый президент САДР Мустафа Сайед Эль-Уали провозгласил независимость республики по радио. Также в некоторых источниках местом рождения Эль-Уали указан Бир-Лехлу.

С конца 1975 года Radio Nacional de la Republica Árabe Saharaui Democrática (Национальное радио САДР) вещало оттуда как на средних, так и на коротких волнах, транслируя программы на марокканском диалекте арабского языка хассания, а также несколько часов на испанском языке.

20 мая 2005 года, совпадая с 32-й годовщиной начала вооружённой борьбы Фронта ПОЛИСАРИО, в Бир-Лелу открылась начальная школа. Школа была названа в честь Хосе Рамона Диего Агирре — испанского полковника и историка, первого иностранца, удостоенного почётного гражданства САДР.

27 февраля 2010 года город принял участие в праздновании 34-й годовщины провозглашения САДР с участием нескольких послов Африки и Южной Америки.

12 октября 2011 года во время празднования 36-го Дня народного единства командующий 5-м военным округом Сахрави Хама Салама открыл пристройку к городской школе, а также мечеть.

Города-побратимы 

  Арсеньега
  Батна (с 8 июля 2009)
  Беналуа-де-лас-Вильяс (с 2001)
  Бьентина
  Капрая-э-Лимите
  Кампи-Бизенцио (с 28 января 1993)
  Эль-Уэд (с 27 марта 2013)
  Посуэло-де-Аларкон (с 23 апреля 2008)
  Прато
  Ла-Ринконада
  Монтемурло
  Монтерони-д’Арбия
  Монтеварки
  Новельда (с декабря 1998)
  Сан-Пьеро-а-Сьеве
  Сагунто (c 29 ноября 2003)
  Толоса (с 1996)
  Томельосо (с 10 марта 2016)
  Валье-де-Трапага
  Веккьяно

См. также 
 Список городов Западной Сахары
 Политика Западной Сахары
 История Западной Сахары

Примечания

Ссылки 
 Фотографии и полный текст провозглашения Сахарской Арабской Демократической Республики в Бир-Лехлу, 27 февраля 1976 года    

Столицы африканских государств
Города Западной Сахары
Оазисы